Een verkeersweg:
A48 (Duitsland), zie Bundesautobahn 48
A48 (Frankrijk)
A48 (Groot-Brittannië)
A48 (Noord-Ierland)
A-48 (Spanje)